22-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 11 февраля по 15 марта 1955 года в Москве, в Центральном доме культуры железнодорожников. 

Дополнительный матч между победителями (Москва, 5-19 апреля) выиграл Е. Геллер. Чемпионат одновременно являлся зональным турниром ФИДЕ. Право участия в межзональном турнире завоевали Геллер, Иливицкий, Петросян и Спасский.

Турнирная таблица

Дополнительный матч за звание чемпиона СССР

Литература 

 XXII первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1956. 258 с.

Ссылки 
 22nd Soviet Championship and Zonal, Moscow 1955

Чемпионаты СССР по шахматам
1955 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1955 году
1955 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Февраль 1955 года
Март 1955 года